Феодул — имя, которое носили некоторые святые:

 Феодул, священник из Антиохии, память 23 марта.
 Феодул, мученик Африканский. Пострадал вместе со святыми Анесием, Феликсом, Корнелием и иными, память 31 марта.
 Феодул, епископ Вале (IV век). Иногда его именуют Феодор из Граммонта. Память 17 августа.
 Феодул Критский (ум. ок. 250). Пострадал вместе со святыми Сатурнином, Евпором, Геласием, Евникианом, Василидом, Агафопусом, Зотиком, Помпием и Еварестом. Память 23 декабря.
 Феодул Солунский (ум. ок. 303) — мученик. Пострадал вместе с Агафоподом. Память 4 или 5 апреля.

Примечания